Brink steht für:
 Brink (Siedlung), Ortsnamenbestandteil
 Brink (Familienname), Familiennamen, für Personen siehe dort
 Brink (Computerspiel), Computerspiel aus dem Jahr 2011

Brink ist der Name folgender 

Orte:
- in Deutschland:
 Brink (Drolshagen), Ortsteil von Drolshagen im Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Brink (Gummersbach), Ortsteil von Gummersbach im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Brink, 1315 erstmals als Brinke erwähnt, siehe Hannover-Brink-Hafen
 Brink (Herscheid), Ortsteil von Herscheid im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Brink (Oberhausen), Ortsteil von Oberhausen, Nordrhein-Westfalen
 Brink (Sprockhövel), Wohnplatz in Sprockhövel, Nordrhein-Westfalen
 Brink (Wuppertal), Ortsteil von Wuppertal, Nordrhein-Westfalen

- in den Vereinigten Staaten:
 Brink (Maryland)
 Brink (Oklahoma)
 Brink (Virginia)
 Brink (West Virginia)

Siehe auch:
 Brinck
 Schwarzer Brink